Mosteiro de São Bento ist der Name folgender Gemeinden:

in Brasilien:
 Mosteiro de São Bento (Rio de Janeiro)
 Mosteiro de São Bento (São Paulo)
 Mosteiro de São Bento (Salvador)
 Mosteiro de São Bento (Vinhedo)

in Portugal:
 Mosteiro de São Bento (Santo Tirso)
 Mosteiro de São Bento de Avé-Maria
 Mosteiro de São Bento da Vitória